Vyborg, Voorheen Finse, maar nu Russische stad, die in het Fins Viipuri heette
 Viipuri (provincie), voormalige Finse provincie